Рао́н () — название нескольких коммун во Франции:

 Раон — в департаменте Ду;
 Раон — в департаменте Юра.

См. также 
 Раон-ле-Ло